Владимир Петрович Невский (04.10.1927—12.12.1982) — директор Белоярской атомной электростанции, лауреат Государственной премии СССР (1970).

Биография 
Родился 4.10.1927 в Ростове-на-Дону. Член КПСС с 1957 г.

Окончил Новочеркасский политехнический институт (1952).

Работал помощником мастера, начальником смены на Нижне-Тагильском металлургическом комбинате. 

С 1953 г. в Челябинской области: прораб, старший прораб Челябинского монтажного участка, главный инженер, начальник Актюбинского монтажного участка, главный инженер Магнитогорского монтажного участка треста «Энергочермет». Участвовал в монтаже и наладке теплоэнергетического оборудования на строительстве цехов № 4, 5, обжига известняка, при реконструкции цехов № 1, 2 Челябинского ферросплавного завода (ЧЭМК), на строительстве сортопрокатных цехов № 1, 3, доменных печей № 3, 5, термического цеха № 3 ЧМЗ.

С 1959 г. на строительстве Белоярской АЭС (Свердловская область), начальник Белоярского монтажного участка треста «Центроэнергомонтаж». Руководил сборкой уран-графитовых реакторов, наладкой оборудования. С 1963 по 1973 г. директор Белоярской атомной электростанции.

С 1973 г. в Министерстве атомной энергетики СССР, занимался организацией Всесоюзного объединения «Союзглавзагранатомэнерго». Кандидат технических наук (1970).

Лауреат Государственной премии СССР (1970, в составе коллектива) — за создание Белоярской АЭС имени И. В. Курчатова. Награждён орденами «Знак Почёта» (1963), Трудового Красного Знамени (1971), медалями.

Умер 12.12.1982 в Москве.

Источники 
 Ежегодник БСЭ, 1971.
 http:// chel-portal.ru/encyclopedia/Nevskiy_Vladimir_Petrovich/t/11429

Выпускники Южно-Российского политехнического университета‎
Кандидаты технических наук
Члены КПСС